A Lion in the House – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Century Film
A Lion in the House – documentario del 2006 diretto da Steven Bognar e Julia Reichert